Черноголовка () — род травянистых растений.
 Завирушки () — род певчих птиц.